Heinrich XXV. Reuß ist der Name folgender Personen:
* Heinrich XXV. Reuß zu Gera (1681–1748), regierender Graf Reuß zu Gera, siehe Heinrich XXV. (Reuß-Gera)
 Heinrich XXV. Reuß zu Lobenstein (1724–1801), Graf Reuß zu Lobenstein
 Heinrich XXV. Reuß zu Köstritz (1856–1911), Herr zu Groß Krausche, preußischer Oberstleutnant